Хильгендорф () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Хильгендорф, Франц (1839—1904) — немецкий зоолог и палеонтолог.
 Хильгендорф, Эрик (род. 1960) — немецкий правовед.